Az 1976-os európai Formula–2-es bajnokság volt a sorozat tizedik idénye.

Versenyek

Megjegyzés:

Az 1., 6., 9. és 12. versenyen két futamot rendeztek.

Az első és a hatodik versenyt Formula–1-es pilóta nyerte, az ő nevük félkövérrel szerepel.

Végeredmény

Formula–2-es szezonok
F